La dénomination d'assyrien peut correspondre :
 au gentilé correspondant à l'empire antique d'Assyrie ;
 à la langue assyrienne antique, un dialecte de l'akkadien ;
 à une dénomination ethnique / religieuse des chrétiens orientaux dits Assyriens.